Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na stadionie olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 1,95 m, natomiast minimum B 1,91 m. Minimum, uzyskując podczas mistrzostw Polski w Bydgoszczy wynik 1,93, wypełniła Kamila Stepaniuk, która była jedyną reprezentantką Polski na mistrzostwach w tej konkurencji.

Rekordy 
W tabeli ukazano rekordy poszczególnych kontynentów, rekord świata, rekord mistrzostw oraz rekord Polski. Dodatkowo przedstawiono najlepszy wynik w skoku wzwyż kobiet w sezonie 2009 przed rozpoczęciem rywalizacji na mistrzostwach świata.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiły 33 zawodniczki z 26 krajów. Skoczkinie wzwyż w rundzie eliminacyjnej zostały podzielone na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało skoczyć co najmniej 1,95 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza liczba sportsmenek lub gdyby żadna ze startujących nie uzyskała minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujące (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Skok wzwyż kobiet